Сен-Сове́р-Марві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на захід від Парижа, 90 км на північний захід від Орлеана, 22 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 336 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 958,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Совер-Марвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-Марвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер-Марвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-Марвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер-Марвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар